Lichteneichen bezeichnet:

 Lichteneichen (Dippoldiswalde), Ortslage bei Reinberg, Stadt Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Lichteneichen (Mügeln), Häusergruppe bei Sornzig, Stadt Mügeln, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Lichteneichen (Radevormwald), Hofschaft in Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen